Z-Score (economia)
Z-Score (analisi dei dati)